Лејкланд има више значења:
 Лејкланд (Њујорк)
 Лејкланд (Џорџија)
 Лејкланд (Флорида)
 Лејкланд (Минесота)
 Лејкланд (Тенеси)